

Biologia 
 Zoccolo – scatola cornea che ricopre le falangi di molte specie di mammiferi digitigradi, collettivamente chiamate Ungulati
 Zoccolo equino – scatola cornea che ricopre la falange, l'osso navicolare e la porzione distale della seconda falange del cavallo e di molte altre specie del genere Equus

Altro 
 Zoccolo – elemento del piedistallo
 Zoccolo – tipologia di connettore utilizzato in elettronica altrimenti chiamato socket
 Zoccolo – tipo di calzatura
 Cima Zoccolo – è una montagna del trentino di  metri non lontana da Bagni di Bresimo
 Zoccolo duro – livello d'inflazione connesso a comportamenti radicati nel sistema sociale e istituzionale. In generale la parte di una pluralità di soggetti di particolari caratteristiche, che è particolarmente ferma in queste e molto più restia al cambiamento delle medesime rispetto a gran parte degli  altri appartenenti a questo gruppo.

Pagine correlate 
 Zoccoli (disambigua)

Altri progetti